Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1992

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты

Женщины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Вольные

Бревно

Брусья

Опорный прыжок

Мужчины

Командное первенство

Абсолютное первенство

Кольца

Конь

Вольные

Перекладина

Брусья

Опорный прыжок 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по гимнастике в Испании